Corpus Christi (łac.) – Boże Ciało, zob. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 Corpus Christi – miasto w Teksasie w Stanach Zjednoczonych
 Zatoka Corpus Christi – zatoka w Teksasie, część Zatoki Meksykańskiej
 Diecezja Corpus Christi – diecezją kościoła rzymskokatolickiego w USA
 Corpus Christi College – jeden z college’ów wchodzących w skład University of Cambridge
 Corpus Christi College – jeden z college’ów wchodzących w skład University of Oxford
 Corpus Christi – amerykański zespół muzyczny grający chrześcijański metal
 Corpus Christi Records – brytyjska niezależna firma fonograficzna działająca w latach 80. XX wieku

Zobacz też